Протва́ — название нескольких географических объектов.
 Протва — река в Московской и Калужской областях России, левый приток Оки
 Протва (посёлок) — посёлок городского типа в Жуковском районе Калужской области, в 1996 году ставший частью новообразованного города Жуков